Песчанский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация 

Название нескольких муниципальных образований и / или административно-территориальных единиц в России.
 Песчанский сельсовет — в Котласском районе Архангельской области.
 Песчанский сельсовет — в Щучанском районе Курганской области.
 Песчанский сельсовет — в Беловском районе Курской области.
 Песчанский сельсовет — в Сердобском районе Пензенской области.
 Песчанский сельсовет — в Шемышейском районе Пензенской области.

Украина 

Песчанский сельский совет ()

Упразднены в 2020 году.

Днепропетровская область 
 Песчанский сельский совет — Новомосковский район.

Полтавская область 
 Песчанский сельский совет — Кременчугский район.
 Песчанский сельский совет — Решетиловский район.

Сумская область 
 Песчанский сельский совет — Сумский городской совет.

Харьковская область 
 Песчанский сельский совет — Красноградский район.

Черкасская область 
 Песчанский сельский совет — Золотоношский район.